Omu kan syfta på följande platser:

Japan 

 Ōmu, Hokkaido, kommun, Okhotsk subprefektur, Hokkaido prefektur, Monbetsu Gun,

Kina 

 Minzhu (häradshuvudort), Jilin,

Nigeria 

 Omu-Aran, distriktshuvudort, Kwara, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar